Klassiker kan avse:
 Klassiker (litteratur) – litteratur som läses av generation efter generation
 Klassisk litteratur – den litteratur som skrevs under antiken
 Klassisk musik – en musikterm
 Klassiker (tidskrift) – en tidskrift om bilar och motorcyklar
 Klassiker (album av Pugh Rogefeldt) – ett musikalbum av Pugh Rogefeldt
 En svensk klassiker – kombinationen av fyra stora svenska långlopp
 Klassisk – en beteckning för något som tillhör den grekiska eller romerska antiken